Nabe kan syfta på följande platser:

Estland 

 Nabe (ö),

Indonesien 

 Desa Nabe, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar